Синанче има више значења:

 Општина Синанче (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Синанче (Синанче, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику